Dominatrice Non necessariamente fisica ma il più delle volte con dominanza psicologica nell'assoggettare un uomo o una donna. Prevede il dominio come ruolo.
Un corpo da gestire (Mistress) – film per la televisione del 1987 diretto da Michael Tuchner
 Amanti, primedonne (Mistress) –  film del 1992 diretto da Barry Primus